Dongfanghong bezeichnet:

 einen Typ chinesischer Kommunikations-Satelliten, siehe Dong Fang Hong;
 den ersten Satelliten, den China im April 1970 in eine Erdumlaufbahn brachte, siehe Dong Fang Hong I;
 ein weltbekanntes chinesisches Lied, siehe Der Osten ist rot;
 die Großgemeinde Dongfanghong (东方红镇) in der Stadt Hulin der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Dongfanghong (Hulin).
 eine Reihe chinesischer dieselhydraulischer Lokomotiven, siehe Liste chinesischer Triebfahrzeuge
 Dongfanghong BJ760, Pkw-Modell
 Dongfanghong (Automarke von Beijing), ehemalige Automarke von Beijing Automobile Works aus China (1960–1969)
 einen Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers First Tractor Works Auto Sub-Works (1991–1994)